2/8 puede significar:

 2 de agosto según la fecha día/mes/año.
 8 de febrero según la fecha mes/día/año.